Via Militaris bezeichnet:
 einen bestimmten römischen Straßentyp, siehe Römerstraße
 eine spezielle Straße dieses Typs, die von Belgrad durch den Balkan bis nach Istanbul verlief, siehe Via Militaris (Balkan)